Bloomfield kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Bloomfield (Connecticut)
 Bloomfield (Indiana)
 Bloomfield (Iowa)
 Bloomfield (Kentucky)
 Bloomfield (Missouri)
 New Bloomfield
 Bloomfield (Nebraska)
 Bloomfield (New Jersey)
 Bloomfield (New Mexico)
 Bloomfield (New York)
 South Bloomfield
 Bloomfield (Pennsylvania)
 Bloomfield Hills (Michigan)
 Bloomfield Township (verschillende plaatsen)

Overig
 Bloomfield (Australië)
 Bloomfield (Israël)
 Bloomfield (Newfoundland en Labrador)
 Bloomfield kan ook verwijzen naar de familie van processoren, namelijk de Intel Core i7.

Zie ook 
 Bloomfield Township (doorverwijspagina)